Шантеко́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 330 км на південний захід від Парижа, 39 км на захід від Пуатьє, 31 км на північний схід від Ніора.

Історія 

1 січня 2019 року Шантекор і Кутьєр було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Шательє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 128 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 337,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шантекор на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шантекор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр